

Patronyme 

 Michel Perrache (1685-1750), sculpteur lyonnais, père d'Antoine Michel ;
 Antoine Michel Perrache (1726-1779), sculpteur et ingénieur qui a aménagé le quartier qui porte son nom ;
 Marie-Anne Perrache (1740-1782), peintre, fille de Michel et sœur d'Antoine Michel.

Toponyme 
 Perrache, quartier de Lyon en France ;
 Compagnie Perrache, entreprise lyonnaise créée en 1771, ayant réalisé le quartier de Perrache ;
 gare de Lyon-Perrache, une des deux principales gares de Lyon ;
 centre d'échanges de Perrache, plate-forme de correspondance ;
 viaduc de Perrache, pont traversant le Rhône.